Первенство Казахстана по футболу 1992 года — 1-й турнир Первой лиги, в котором приняли участие 22 клуба, которые были разделены на 3 региональные зоны («Запад», «Центр» и «Юг»).

К соревнованиям были допущены все желающие. Статус турнира был любительским, поэтому ни 1 команда не пошла на повышение в следующем сезоне. Предварительный этап турнира прошёл в 2 круга. В финальном этапе команды сыграли в 1 круг.

Предварительный этап

Зона «Запад»

Зона «Центр»

Зона «Юг»

Финал

Ссылки 
 Первая лига Казахстана 1992 года 

Первая лига Казахстана по футболу
Футбол в Казахстане в 1992 году